Malý Bor může být:

sídlo
 Malý Bor – obec v okrese Klatovy
 Malý Bor (Strunkovice nad Blanicí) – malá vesnice, část městyse Strunkovice nad Blanicí v okrese Prachatice
 Malý Bor (Svojkov), dříve Klein-Haida – osada v obci Svojkov v okrese Česká Lípa
 Malý Bor (Stvolínky) – bývalá osada v obci Stvolínky v okrese Česká Lípa

vodní plocha
 Malý Bor (rybník, Hájek) – rybník u obce Hájek v okrese Karlovy Vary
 Malý Bor (rybník, Trnava) – rybník u obce Trnava v okrese Třebíč